Miejscowości w USA:
 Folsom – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sacramento
 Folsom – wieś w stanie Luizjana, w parafii St. Tammany
 Folsom – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Atlantic
 Folsom – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Union
 Folsom – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware
Gminy w USA:
 Folsom (ang. Folsom Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Traverse
Ludzie:
 Jim Folsom sr.
 Jim Folsom jr.